Miejscowości w USA:
 Wolsey – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Beadle
Gminy w USA:
 Wolsey (ang. Wolsey Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Beadle